Vim – edytor tekstu (klon vi)
 VIM Airlines – rosyjskie linie lotnicze
 Vacuum Induction Melting – indukcyjne topienie próżniowe (por. metalurgia próżniowa)
 VIM – polski dystrybutor kaset wideo